Le terme « guerre des sexes » peut faire référence à plusieurs choses distinctes :
 Le conflit sexuel, ou coévolution antagoniste, est un concept forgé en écologie évolutive qui souligne que les organismes vivants sexués présentent une divergence d'intérêts dans l'évolution.
 La Guerre des sexes (ou Sex Wars) désigne les désaccords et les conflits entre plusieurs tendances du féminisme (particulièrement dans les années 1980), avec par exemple l'opposition autour de la pornographie entre les "pro-sexes" et les "abolitionnistes". 
 Guerre des sexes est un épisode de la série télévisée Angel.